Александр Костюк:
 Костюк, Александр Власович (род. 1940) — украинский политик.